Орден Дружбы — государственная награда Армении. Учреждён 9 августа 2014 года.

Положение о награде 
 Награждение орденом Дружбы производится за значительные заслуги в деле укрепления и развития политического, экономического, научно-образовательного сотрудничества, культурного и религиозного взаимопонимания, а также дружеских связей между народами.
 Орденом Дружбы награждаются граждане Республики Армения и иностранные граждане, политические, экономические, общественные, религиозные деятели.
 Награждение орденом может быть произведено как по личной инициативе Президента Республики Армения, так и на основании ходатайства. Ходатайство о награждении орденом Дружбы возбуждается Премьер-министром Республики Армения, а также руководителями органов государственного управления и мэром Еревана в случае причастности награждаемого к сферам их деятельности.
 Орден Дружбы носится на правой стороне груди после Ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кавалеры ордена 

За период существования ордена Орденом Дружбы были награждены 39 человек:

2014 год 
  Вероника Зонабенд (3 октября 2014 года), председатель Совета Попечителей Дилижанской международной школы (Россия) — за содействие развитию сферы образования Республики Армения и международному научно-образовательному сотрудничеству, значительный вклад в строительство Дилижанской международной школы и реализацию образовательных программ.
  Олег Жуков (3 октября 2014 года), строитель (Россия) — за содействие развитию сферы образования Республики Армения и международному научно-образовательному сотрудничеству, содействие строительству Дилижанской международной школы.

2015 год 
  Андрей Бельянинов (18 марта 2015 года), руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации (Россия) — за вклад в развитие экономических связей между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также укрепление дружбы народов.
  Крешенцио Сепе (4 апреля 2015 года), архиепископ Неаполя, кардинал (Италия) — за значительный вклад в укрепление двусторонних связей между Арменией и Святым престолом, а также за сохранение духовных ценностей.
  Курт Кох (4 апреля 2015 года), председатель Папского совета по стимулированию единства христиан, кардинал (Ватикан) — за сохранение духовных ценностей, значительный вклад в дело укрепления двусторонних связей между Арменией и Святым престолом, а также за активную проармянскую деятельность.
  Андреа Риккарди (4 апреля 2015 года), учредитель Общины Святого Эгидия (Италия) — за  значительный вклад в дело признания Геноцида армян, распространение духовных ценностей, а также укрепление армяно-итальянских культурных связей.
  Марко Импалиаццо (4 апреля 2015 года), руководитель Общины Святого Эгидия (Италия) — за значительный вклад в дело признания Геноцида армян, укрепление армяно-итальянских дружественных связей, а также активную научную и общественную деятельность.
  Алексей Миллер (16 апреля 2015 года), председатель правления ОАО «Газпром» (Россия) — за значительный вклад в развитие и укрепление экономических связей между Республикой Армения и Российской Федерацией, укрепление дружбы армянского и русского народов.
  Константин Орбелян (12 мая 2015 года) — за вклад в укрепление армяно-российских культурных связей.
  Райнер Морел (26 июня 2015 года), посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения — за значительный вклад в укрепление армяно-германских связей.
  Леонардо Сандри (16 сентября 2015 года), префект Конгрегации восточных церквей Святого Престола, кардинал (Ватикан) — за сохранение духовных ценностей, значительный вклад в дело укрепления двусторонних связей между Арменией и Святым престолом, а также активную деятельность в интересах армянства.
  Жан-Пьер Махе (16 сентября 2015 года), (Франция) — по случаю Дня Независимости Республики Армения за значительный вклад в укрепление армяно-французских культурных связей и развитие арменоведения.

2016 год 
  Валерий Зорькин (9 марта 2016 года), председатель Конституционного Суда Российской Федерации (Россия) — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-российских дружественных связей, а также многолетнее и эффективное сотрудничество в сфере конституционного правосудия.
  Юрий Чайка (9 марта 2016 года), генеральный прокурор Российской Федерации (Россия) — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-российских дружественных связей.
  Александр Бастрыкин (9 марта 2016 года), председатель Следственного комитета Российской Федерации (Россия) — за углубление сотрудничества правоохранительных органов Республики Армения и Российской Федерации, значительный вклад в укрепление и развитие армяно-российских дружественных связей.
  Владимир Пучков (12 марта 2016 года), министр гражданской обороны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Российской Федерации (Россия) — за углубление сотрудничества спасательных служб Республики Армения и Российской Федерации, значительный вклад в укрепление и развитие армяно-российских дружественных связей.
  Алексей Лидов (17 сентября 2016 года), историк (Россия) — за значительный вклад в изучение армянского историко-культурного наследия.
  Эрик Фридлер (17 сентября 2016 года), режиссёр, публицист (Германия) — за значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян.
  Жан-Мишель Угурлян (24 октября 2016 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Суверенного Военного Мальтийского ордена в Республике Армения — за вклад в укрепление сотрудничества и развитие дружественных отношений между Республикой Армения и Суверенным военным Мальтийским орденом.
  Анастас Алексеевич Микоян (Стас Намин) (17 декабря 2016 года), музыкант-композитор, продюсер (Россия) — за  значительный вклад в дело укрепления армяно-российских культурных связей и развития дружественных отношений между народами.

2017 год 
  Мишель Фараон (27 апреля 2017 года), Государственный министр по вопросам планирования Ливанской Республики (Ливан) — за развитие армяно-ливанских экономических связей, а также значительный вклад в дело укрепления дружбы народов.

2018 год 
  Иван Волынкин (3 апреля 2018 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения (Россия) — за значительный вклад в развитие дипломатических связей между Республикой Армения и Российской Федерацией, укрепление дружбы армянского и русского народов.
  Принц Уэльский Чарльз (19 октября 2018 года) — за вклад в укрепление и развитие армяно-британских дружественных связей.

2019 год 
  Хелен Эванс (13 сентября 2019 года), ответственная выставки отдела византийского искусства Нью-Йоркского Музея «Метрополитен», координатор выставки «Армения» — за достойное представление армянской культуры миру, а также значительный вклад в укрепление и развитие армяно-американских дружественных отношений.

2021 год 
   (16 апреля 2021 года), Председатель Комиссии по внешним отношениям, обороне и вооружённым силам Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
  Бруто Ратон (16 апреля 2021 года), Председатель фракции «Республиканцы» Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
  Патрик Канне (16 апреля 2021 года), Председатель фракции «Социалистическая, экологическая и республиканская» Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
   (16 апреля 2021 года), Председатель фракции «Процентристский союз» Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
   (16 апреля 2021 года), Председатель группы дружбы «Франция-Армения» Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
  Хьюберт де Кансони (16 апреля 2021 года), Дипломатический советник председателя Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
  Элиан Асаси (21 апреля 2021 года), Председатель фракции «Коммунистическая, республиканская, гражданская и экологическая» Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
   (21 апреля 2021 года), Председатель фракции «Окружающая среда, солидарность и территории» Сената Французской Республики — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных связей.
  Риккардо Антонио Мути (25 июня 2021 года), учредитель музыкального фестиваля Равенны, дирижёр — за культурное сотрудничество между Арменией и Италией, значительный вклад в укрепление и развитие армяно-итальянских дружественных отношений.
  Мария Кристина Мадзавилани (25 июня 2021 года), учредитель музыкального фестиваля Равенны, почётный президент — за культурное сотрудничество между Арменией и Италией, значительный вклад в укрепление и развитие армяно-итальянских дружественных отношений.

2022 год 
  Франс де Хартинг (февраль 2022 года), первый посол Франции в Армении.
  Роберт Менендес (май 2022 года), председатель Комитета Сената США по международным отношениям.
  Хамад бин Халифа Аль Тани (июнь 2022 года), бывший эмир Катара.
  Пол Ричард Галлахер (21 октября 2022 года), секретарь по отношениям с государствами и международными организациями Святого Престола, архиепископ — за значительный вклад в развитие и укрепление межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом.
  Эдгар Пенья Парра (21 октября 2022 года), заместитель государственного секретариата Святого Престола по общим делам, архиепископ — за значительный вклад в развитие и укрепление межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом.
  Антонио Сальваторе Монтальто (29 ноября 2022 года), почётный консул Итальянской Республики в Гюмри  — за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-итальянских дружественных связей.

Примечания

Ссылки 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ Ընդունվել է 21.06.2014 

Дружбы
Ордена Дружбы